Andrzej Krzesiński – polski ksiądz, doktor filozofii chrześcijańskiej, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Krzesiński (ur. 1927) – polski tyczkarz
 Andrzej Krzesiński (1934-2003) – polski żużlowiec